Cosden steht für:
 Jeremiah Cosden (1768–1824), amerikanischer Politiker
 Cosden Oil & Chemical Company, amerikanisches Chemieunternehmen
 Mid-Continent Tower, früher Cosden Building